Die Belagerung von Calais bezeichnet:

 Belagerung von Calais (1346–1347)
 Belagerung von Calais (1436)
 Belagerung von Calais (1558)
 Belagerung von Calais (1596)
 Belagerung von Calais (1657)
 Belagerung von Calais (1940)
 Belagerung von Calais (1944), siehe Operation Undergo

Sonstiges
 eine Oper von Gaetano Donizetti namens L’assedio di Calais